El Partido Obrero Marxista Revolucionario (POMR) fue un partido político trotskista de Perú, fundado en 1970 por una facción disidente de la Vanguardia Revolucionaria. Fue dirigido por Ricardo Napurí, que ocupó el cargo de secretario general, y Jorge Villarán.

Internacionalmente, el POMR estuvo afiliado al Comité Organizador para la Reconstrucción de la Cuarta Internacional (CORCI).

El POMR participó en las elecciones generales de 1980 en las listas del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y Napurí fue elegido senador.

El 7 de marzo de 1982, la facción mayoritaria del POMR se fusionó con el Partido Socialista de los Trabajadores.

Referencias 

Partidos políticos fundados en 1970
Partidos comunistas de Perú
Partidos comunistas desaparecidos
Partidos políticos desaparecidos de Perú